Örkény kann bedeuten: 
 
Orte 
 Örkény, ein ungarischer Kleinstadt im Komitat Pest

Personen 
 István Örkény (1912–1979), ungarischer Schriftsteller und Dramatiker